Salyan (rayon) — no Azerbaijão
Salyan (distrito do Nepal)

Distrito Salyan